Села:
 Топори — Житомирська область, Бердичівський район, Ружинська селищна громада
 Топори — Хмельницька область, Шепетівський район, Ізяславська міська громада